Die Abkürzung DGPR steht für die
 Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V.
 und – falsch abgekürzt – mitunter auch für die Deutsche Gesellschaft für klinische Psychotherapie und Psychosomatische Rehabilitation (DGPPR)

Abkürzung